Nicolás Fernández de Moratín, poète dramatique espagnol, fils de Leandro Fernández de Moratín ;
 Nicolás Fernández Cucurull, homme politique espagnol ;
 Nicolás Fernández, artiste genevois ;
 Nicolás Fernández Miranda, joueur argentin de rugby à XV ;
 Nicolás Fernández (2000-), footballeur argentin ;
 Nicolas Fernandez, joueur international chilien de rink hockey.